John Philpot, né le  à Port Arthur en Ontario, est un avocat canadien
John Philpot Curran ( - ), avocat irlandais, né près de Cork.
Robin Philpot (Thunder Bay (Ontario), 1948- ) est un journaliste et un essayiste québécois d'origine ontarienne.

Homonymie de patronyme